ICDC ist die Abkürzung für
 International Committee for Democracy in Cuba
 Iraqi Civil Defense Corps

ICDC